Соревнования в индивидуальной гонке на 15 км среди женщин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 15 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2017